Chidekel hat folgende Bedeutungen:

Tigris auf Hebräisch
Lasar Markowitsch Chidekel (1904–1986), sowjetischer Maler, Zeichner und Architekt